Rustler ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Rustler (* 1964), deutscher Musiker, Komponist und Musikverleger
 Renate Rustler-Ourth (* 1949), österreichische Schauspielerin und Regisseurin
 Rainer Rustler (* 1958), deutscher Fußballspieler (DDR)